Французька національна профспілка виробників фонограм (, SNEP) — професійна організація, що представляє інтереси звукозаписної індустрії Франції. Вона була заснована в 1922, має 48 компаній-учасників.

SNEP має видавати альбомам і пісням сертифікати, враховуючи їх продаж. Завдання SNEP також запобігати порушенню авторських прав.

SNEP також повідомляє французьким чартам про кількість продаж популярних альбомів та пісень.

Рейтинги

Артисти

За найбільшою кількістю хітів № 1

За тривалістю перебування на 1 місці 

1 включені пісні в дуетах/тріо

За кількістю пісень в топ 10

за кількістю пісень у топ 100

Пісні

Зам тривалістю на 1 місці

Тижнів на 2 місці 
 13: «Moi... Lolita» — Alizée (2000)
 11: «Ça m'énerve» — Гельмут Фріц (2009, + 4 тижні на #1)
 10: «Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux» — Lââm (1998), «Daddy DJ» — Daddy DJ (2000)

Стрибок на перше місце

Тижнів у топ 100 
 132: «Petit Papa Noël» — Tino Rossi
 105: «Who the Fuck Are Arctic Monkeys?» — Arctic Monkeys (2006)
 81: «Hello world» — Grand Galop (2009)
 61: «U-Turn (Lili)» — AaRON (2006)
 60: «Belle» — Гару, Патрік Фьорі і Даніель Лавуа (1998)
 59: «Celebration» — Мадонна (2009)
 59: «Mon Pays» — Faudel (2006)
 57: «March of the Zapotec and real people in Holland» — Beirut (2009)
 56: «I Will Survive» — Hermes House Band (1997)
 55: «Aimer» — Damien Sargue и Cécilia Cara (2000)
 54: «La Bomba» — King Africa (2000)
 53: «Like a Hobo» — Charlie Winston (2009)
 51: «L'Envie d'aimer» — Daniel Lévi (2000)
 50: «Ça m'énerve» — Гельмут Фриц (2009)

Тижнів у топ 10

Сертифікації 

Альбоми

Синглы

Примітки

Посилання 
 
 Архіви чартів Франції на Lescharts.com
 Динаміка чартів Франції на Lescharts.com

Хіт-паради
Музика Франції